Esta é uma lista de 'Futebolistas do Criciúma Esporte Clube.

Entre os maiores ídolos da história do clube, estão  Itá, Gelson, Grizzo, Soares e Jairo Lenzi, além do goleiro Alexandre. Wilson Vaterkemper, o Wilsão, também é lembrado por seus números: disputou 400 partidas com a camisa do clube, conquistando sete títulos, sendo o jogador do Tigre com mais títulos pelo clube.

 Jogadores 
 Ídolos da torcida 

Esta é uma lista de jogadores de destaque que passaram pelo Criciúma e tornaram-se ídolos:

 Por ano 
 Transferências 2017 

 
|}
Kalil                                              Atacante                                                        Albirex Niigata
 Legenda  

 : Jogadores que retornam de empréstimo

 : Jogadores emprestados
|}

 2017  
 Atualizado em 15 de março de 2017''.

Criciúma